Мар Фома Дармо (,  — , ) — митрополит Ассирийской церкви Востока в Индии (1952—1968), резиденция располагалась в городе Тричур (штат Керала, Индия).

В 1968 году вступил в раскол с патриархом Мар Шимуном XXI из-за принятия церковью григорианского календаря и других спорных вопросов. Переехав в 1968 году в Багдад, рукоположил трех еписокопов и был возведен в сан патриарха.

Умер в 1969 году. Его преемником стал Мар Аддай II. Церковная организация, возникшая в результате этого раскола, известна под названием Древняя Ассирийская церковь Востока.

См. также 
 Список патриархов Ассирийской церкви Востока

Патриархи Ассирийской церкви Востока